Фортуна национальная лига 2022/23 — 30-й сезон первенства Второй лиги. В турнире, который начался 29 июля 2022 и закончится 27 мая 2023 года принимают участие 16 клубов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Стыковые матчи 
Команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате в двухматчевом противостоянии с командами, занявшими 14-е и 15-е места в Первой лиге определяют, кто выйдет в Первую лигу, а кто останется в ней.

Ссылки 
 Официальный сайт Второй лиги

2022/2023
Спорт в Чехии в 2022 году
Спорт в Чехии в 2023 году